Atenguillo kan syfta på:

Atenguillo (kommun) – en kommun i Mexiko
Atenguillo, Jalisco – ort i Mexiko
Atenguillo, Chiautla – en ort i Mexiko